Voisins steht für:

 Daniel François de Gélas de Voisins d’Ambres, vicomte de Lautrec  (1682?–1762), französischer Militär und Diplomat sowie Marschall von Frankreich
 Quincy-Voisins, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne